Драфт ВНБА 2001 года прошёл 20 апреля, в пятницу, в студии развлечений НБА () в городке Сикокас, штат Нью-Джерси. К участию в драфте были допущены игроки после окончания колледжа и игроки-иностранцы. Так как лотерея драфта стала проводиться только с конца 2002 года, право выбора под первым номером получила худшая команда прошедшего сезона «Сиэтл Шторм», который она использовала на 19-летнюю австралийскую центровую Лорен Джексон, ранее выступавшую в женской национальной баскетбольной лиге за «Канберра Кэпиталз».

Всего на этом драфте было выбрано 64 баскетболистки, из них 50 из США, 4 из Австралии (Лорен Джексон, Кристен Вил, Пенни Тейлор и Джей Кинджи), 3 из России (Светлана Абросимова, Илона Корстин и Елена Карпова), а также по одной из Канады (Тэмми Саттон-Браун), Чехии (Микаэла Павличкова), Белоруссии (Светлана Вольная), Колумбии (Левис Торрес), Бразилии (Келли Сантос), Дании (Энн Ториус) и Финляндии (Тару Туукканен).

Легенда к драфту

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Драфты ВНБА
ВНБА в сезоне 2001

